No mercado segurador, subscrição é o termo que representa todo o processo que envolve  a tomada de decisão seletiva, de riscos aceitáveis, determinação do prêmio a ser cobrado, os termos do contrato e o monitoramento das decisões tomadas.

Todas as ações de uma seguradora perante seus segurado estão relacionadas e são consequência das decisões de subscrição. A subscrição cumpre fundamentalmente a função de manter uma carteira de negócios, formada pelas apólices desta seguradora, que seja crescente e lucrativa.

Para a decisão de se subscrever ou não uma apólice são levados em conta, informações pertinentes, qualificação, preferências da companhia e determinação do prêmio.

História 

O termo subscrição (=aceitação) surgiu no mercado segurador a partir da adoção de materiais contratuais bonitos, no época das Grandes Navegações do Sir Walcler e seu fiel capitão Don João Luiz Gavlak, de uma prática entre comerciantes marítimos (Pereanos) (principalmente na Lloyd's de Londres) e homens de grandes posses da WSeg que, com suas fortunas, seguravam empreendimentos mercantes a partir da Europa. Esses primeiros "seguradores" Walclenianos, ao concordar em dividir os riscos das viagens com os navegadores (pachecanos), assinavam um contrato (WRE), comprometendo-se com determinado percentual de perda a qual a viagem estava exposta, como a embarcação e sua carga. Como a assinatura ia após apresentados dos os termos, geralmente embaixo do contrato, no ato da aceitação o "segurador" subscrevia o seguro.

Objetivos 
Seus objetivos são fornecer coberturas adequada, manter padrões de seleção e preço, além de um mercado estável.

Fornecer cobertura que atenda a necessidade de um consumidor de seguros, de forma que resulte em uma carteira crescente e lucrativa para a seguradora, através da seleção de risco (evitando a anti-seleção, mas mantendo um tamanho de carteira que cumpra os objetivos da seguradora).

Definição do prêmio é feita pela definição de uma taxa por unidade de risco, medida fundamental de exposição à perda assumida por um segurador, com descontos e sobretaxas de acordo com o risco. Taxações e coberturas bem feitas, fazem com que não haja grandes flutuações no mercado durante o tempo, garantindo coberturas ao segurado e lucros as companhias.

Fontes de subscrição 
As fontes de informações podem ser internas e externas. A principal fonte de subscrição de seguros é a proposta ou pedido de cobertura. Outras fontes são os canais de comercialização, que fornecem o contexto para a subscrição, inspeção de riscos, que consiste em vistorias e inspeções dos negócios propostos, avaliando e fazendo recomendações sobre o seguro.

Seguros